Bree – fikcyjna miejscowość z uniwersum Śródziemia J.R.R. Tolkiena
 Bree – miasto w Belgii
 Brée – miejscowość we Francji
 Bree (BREE Collection GmbH & Co. KG) – niemieckie przedsiębiorstwo z branży skórzanej, producent toreb, walizek, damskich torebek, plecaków
 Bree Van De Kamp – fikcyjna postać serialu Gotowe na wszystko
 Bri (ang. Bree) – fikcyjny koń, postać z uniwersum Opowieści z Narnii C.S. Lewisa